Smid, Šmid oder Šmíd ist der Familienname folgender Personen:

 Ivica Šmid (* 1976), kroatischer Fußballspieler
 Jurryt Smid (* 1991), niederländischer Eishockeyspieler
 Klaas Smid (* 1960), niederländischer Politiker (PvdA), Bürgermeister
 Ladislas Smid (1915–1990), französischer Fußballspieler
 
 Lambert Šmíd (* 1968), tschechischer Fußballspieler
 Marijan Smid (* 1972), österreichischer Fußballspieler
 Menno Smid (1928–2013), deutscher lutherischer Theologe, Geistlicher 
 Stefan Smid (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler
 Tanja Šmid (* 1990), slowenische Schwimmsportlerin
 Tomáš Šmíd (* 1956), tschechischer Tennisspieler
 Zdeněk Šmíd (1937–2011), tschechischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Smidt (Familienname)
 Smit (Begriffsklärung)